Ле́жа () — область на северо-востоке Албании. Административный центр — город Лежа.

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 3 округа:

Население — 134 027 чел. (2011), площадь — 1620 км².

Граничит с областями:
 Шкодер на севере
 Кукес на северо-востоке
 Дибра на юго-востоке
 Дуррес на юге

Примечания

Источники 
 Counties of Albania 

Области Албании